

Населені пункти та їхні частини
 Опатів — місто в Опатовському повіті Свентокшиського воєводства
 Опатув — гміна в Опатовському повіті Свентокшиського воєводства
 Опатув — гміна в Клобуцькому повіті Сілезького воєводства
 Опатув — село в гміні Опатув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Опатув — село в гміні Ленка-Опатовська Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Опатув — частина села Топорув у гміні Вешхляс Велюнського повіту Лодзинського воєводства

Див. також 
 Опатів

Примітки